Mesoplodon hotaula és una espècie de cetaci de la família dels zífids. Anteriorment se'l considerava una subespècie del zífid de dents de ginkgo (M. ginkgodens), però a principis del  en fou separat basant-se en anàlisis genètiques. Igual que la resta de zífids, M. hotaula és conegut a partir d'exemplars encallats a platges, en aquest cas de l'oceà Índic i el sud del Pacífic.

Referències 

hotaula